Ljuša je lahko:
 Ljuša, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Ljuša, Kuršumlija (Srbija)